Доброе — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Доброе — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Доброе — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Доброе — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Доброе — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Доброе — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Доброе — бывшее село, вошедшее в 1950 году в состав города Владимира.
 Доброе — село в Октябрьском районе Еврейской автономной области.
 Доброе — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Доброе — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Доброе — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Доброе — деревня в составе города Обнинск Калужской области.
 Доброе — село в Солнцевском районе Курской области.
 Доброе — село в Добровском районе Липецкой области.
 Доброе — посёлок в Пушкинском районе Московской области.
 Доброе — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Доброе — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Доброе — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Доброе — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Доброе — село в Суворовском районе Тульской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Доброе — село в Симферопольском районе.

Украина 
 Доброе — село в Камень-Каширском районе Волынской области
 Доброе — село в Ольшанском районе Кировоградской области
 Доброе — село Баштанского района Николаевской области.
 Доброе — посёлок в Березнеговатском районе Николаевской области

См. также 
 Доброе утро